Příjmení Tomić nosí více významných osobností:

 Ante Tomić (* 1970) – chorvatský spisovatel a žurnalista
 Josip Eugen Tomić (1843–1906) – chorvatský realistický spisovatel
 Violeta Tomićová (* 1963) – slovinská televizní herečka a politička